Quis (קיש qish; Kis, Keis, "arqueiro", "força") (c.1104 - c.1029 a.C.) é um personagem do Antigo Testamento, descrito como o pai de Saul, primeiro rei de Israel. ()

Vida 

Quis foi um benjamita da família de Matri (; ; ; ) e há algumas duvidas em relação a ele ser filho de Ner ( e ; ; ). Esta dúvida pode ser sanada pela leitura de Ner e Quis como filhos de Abiel.

Morada 

As indicações são que Quis habitava em Gibeá. É dito que seu sepulcro está localizado em Zela, na região de Benjamim, no Israel moderno. ()

Outras figuras bíblicas com o nome Quis 

"Quis" também é o nome de um dos antepassados de Mardoqueu. Muitos o igualam com o anterior, mas alguns, incluindo Ibn Ezra, argumentam que este é um outro Quis.

Há também um outro Quis descrito em .

Árvore Genealógica 

Personagens do Antigo Testamento
Personagens bíblicos